Euronext 100 ist ein Aktienindex der Mehrländerbörse Euronext. Der Blue-Chip-Index besteht aus 100 Unternehmen, die gemäß der Marktkapitalisierung zu den größten in Frankreich, den Niederlanden, Belgien, Irland, Portugal und Norwegen gehören. Eine Fortsetzung des Euronext-100-Index stellt der Next-150-Index dar.

Zusammensetzung 
(Stand: 15. Oktober 2022)

Weblinks 
 Euronext 100-Index auf euronext.com
 Euronext 100-Index auf onvista.de

Aktienindex
Wirtschaft (Europa)